Cathrein ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Cathrein (1847–1916), Schweizer Hoteldirektor und Politiker
 Viktor Cathrein (1845–1931), schweizerisch-deutscher Jesuitenpater, Theologe und Philosoph

Siehe auch:
 Kathrein